Lilla Tallholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Tallholmen (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Tallholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Tallholmen, Raseborg, Nyland, 
 Lilla Tallholmen, Ingå, Nyland, 
 Lilla Tallholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Lilla Tallholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Tallholmen
Stora Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar